Vannius ist der Name  von:

 Valentin Vannius (1495–1567), ein württembergischer Reformator
 Vannius (Quaden), ein König (Regierungszeit 19–50 n. Chr.) des germanischen Volksstamms der Quaden